Paweł Janas (Pabianice, 4 de março de 1953) é um ex-futebolista e treinador polonês de futebol. Militou por quinze anos como jogador de futebol, aposentando-se em 1988, e iniciando a carreira como treinador seis anos depois, em 1994. Janas atuou na Copa do Mundo FIFA de 1982 como jogador, e trabalhou na Copa do Mundo FIFA de 2006, como treinador da seleção polonesa.

Sua atual equipe é o Bytovia Bytów.

Ligações externas

 Paweł Janas (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Treinadores de futebol da Polônia
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Futebolistas do Widzew Łódź
Futebolistas do Legia Warszawa
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Naturais de Pabianice